Доменико Пронья (; ) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника, в том числе за «Аталанту», а также молодежную сборную Италии. По завершении игровой карьеры — тренер. Обладатель Кубка Митропы.

Биография 
Родился 7 августа 1963 года в городе Сан-Донато-ди-Лечче. Воспитанник футбольной школы клуба «Лечче». Взрослую футбольную карьеру начал в 1980 году в основной команде того же клуба, в которой провел два сезона, приняв участие в 15 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1982 года играл за «Кампобассо», с которого в 1985 году перешел в команду высшей лиги «Пиза». В 1986 году выиграл в составе этой команды титул обладателя Кубка Митропы.

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба «Аталанты», к составу которого присоединился в 1986 году. Отыграл за бергамский клуб следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Аталанты», был основным игроком защиты команды.

Завершил игровую карьеру в команде «Бари», за которую выступал на протяжении 1991—1993 годов.

Выступления за сборные 
В 1981 году провел два матча в составе юношеской сборной Италии (U-20). Был участником прошлогоднего молодежного чемпионата мира.

В течение 1984—1986 годов привлекался в состав молодежной сборной Италии. На молодежном уровне сыграл в 10 официальных матчах. Завоевал серебряные награды молодежного Евро-1986.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва, в 2001 году, возглавив тренерский штаб команды «Венафро», где проработал с 2001 по 2002 год.

Впоследствии работал еще в нескольких клубах низшей лиги, работая в том числе с молодежными командами.

Примечания 

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Кампобассо»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Бари»